Королевский военно-морской флот Камбоджи (, ) — вид вооружённых сил Камбоджи. Основными задачами Военно-морских сил являются охрана территориальных вод и рыболовства, участие в миротворческих операциях и ликвидации последствий природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. На вооружение 228 катеров и судов.

Корабельный состав ВМС Камбоджи на начало 2011 года

Базирование 
 Реам
 Сиханоуквилле
 Пномпень

Примечания 

Камбоджа
Вооружённые силы Камбоджи